

Toponyme

Belleau ancienne municipalité du Québec fusionnée avec Saint-Alexis-des-Monts

Belleau, commune française de l'Aisne
 Belleau, commune française de Meurthe-et-Moselle

Dans la fiction 
 Belleau ou Lèzeau selon la traduction (en anglais Bywater) : village hobbit dans Le Seigneur des Anneaux de .

Patronyme 
Le patronyme Belleau est un diminutif de bel (beau) et surtout rencontré en Lorraine.

 Bernard Belleau (1925-1989), biochimiste québécois ;
 Isidore-Noël Belleau (1848-1936), homme politique fédéral canadien ;
 Janick Belleau (1946-), poète et rédactrice québécoise ;
 Narcisse-Fortunat Belleau (1808-1894), premier lieutenant-gouverneur du Québec ;
 Rémy Belleau, (1528-1577), poète français.

Divers 
 Bataille du bois Belleau (1918)
 Musée de la Mémoire de Belleau 1914-1918 à Belleau, Aisne. 
 Porte-avions Bois Belleau
 Belleau (Terre du Milieu) est un village de la Comté dans le roman Le Hobbit de

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France